Syngrapha uaureum är en fjärilsart som beskrevs av Achille Guenée 1852. Syngrapha uaureum ingår i släktet Syngrapha och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
uaureum